

Značajke

Izvori

 Programska podrška